Ши́рер (, , ) — английская фамилия:

 Ширер, Алан (род. 1970) — английский футболист.
 Ширер, Алозиус Луис (1909—1966) — католический священник, епископ Мултана (1960—1966).
  (род. 1948) — австралийский гольфист, победитель тура Профессиональной ассоциации гольфистов Австралии (1975, 1978, 1981, 1982).
  (1931—2006) — британский футболист, финалист Кубка обладателей кубков УЕФА в составе клуба «Рейнджерс» (1961).
 Ширер, Гарри (род. 1943) — американский актёр, сценарист, музыкант, радиоведущий и режиссёр.
  (1948—1983) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Фицрой».
  (род. 1965) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (1988).
  — американский дипломат, посол США в Финляндии (1994—1997).
  (1896—1963) — новозеландский регбист, обладатель «Щита Ранфёрли» в составе команды региона Веллингтон (1919—1920, 1921—1922), брат Сидни Ширера.
  (род. 1958) — новозеландская яхтсменка, серебряная медалистка Чемпионата мира (1989) и летних Олимпийских игр (1992) в классе «470».
  (1921—1992) — американский инженер-гидравлик, обладатель Медали Руфуса Ольденбургера (1983).
  (род. 1974) — американский телеведущий каналов MTV2 и VH1.
  (1917—1979) — британский футболист и тренер, тренер клуба «Слайго Роверс» (1951—1953).
  (1899—1971) — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Оскар» за лучший звук (1930, 1935, 1936, 1940, 1951) и спецэффекты (1944, 1947), племянник Крессвелла Ширера.
  (род. 1962) — британский футболист, обладатель Кубка шотландской лиги в составе клуба «Абердин» (1995).
  (род. 1957) — новозеландский политик и дипломат, член Палаты представителей (2009—2016), глава миссии ООН в Южном Судане (с 2017).
  (род. 1941) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1975—1984), министр вещания и министр науки (1981—1984).
  (1874—1941) — британский зоолог-эмбриолог, член Королевского общества (с 1916), дядя Дугласа Ширера.
 Ширер, Маргарет (ум. до 1996) — британский игрок в боулз, чемпионка Британских островов в четвёрках от Шотландии (1988).
  (род. 1973) — канадский игрок в лякросс, серебряный медалист Чемпионата мира (1998).
 Ширер, Мойра (1926—2006) — балерина и артистка кино шотландского происхождения.
 Ширер, Норма (1902—1983) — американская актриса.
  (1890—1973) — новозеландский регбист, обладатель «Щита Ранфёрли» в составе команды региона Веллингтон (1919—1920, 1921—1922), брат Джека Ширера.
  (род. 1968) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
 Ширер, Уильям (1904—1993) — американский историк, журналист, военный корреспондент.
  (1918—2000) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Футскрей».
 Ширер, Хью (1923—2004) — ямайский политик, 3-й премьер-министр Ямайки (1967—1972).
  (род. 1942) — американский экономист, президент Трансильванского университета (1983—2010).